Ри́но (принятое сокращение RN) — округ в штате Канзас (США).

По данным переписи населения 2020 года, население округа составляет 61 898 человек. Крупнейшим городом округа, а также его административным центром, является Хатчинсон. Округ Рино полностью входит в район статистики малых городов города Хатчинсон (Канзас).

История 
В 1541 году по территории Канзаса прошел испанский конкистадор Коронадо, за ним последовали французские исследователи. США приобрели этот район в результате покупки Луизианы в 1803. Территория продолжала оставаться слабо заселённой, пока в 1854 году конгресс США не создал территорию Канзас. В 1861 г. Канзас стал 34-м штатом США. 
В 1867 году был основан округ Рино. Название получил в честь генерала армии Союза времён гражданской войны Джессе Ли Рено.

Железная дорога 

В 1887 году «Железная дорога Чикаго, Канзаса и Небраски» протянула магистраль от города Херингтон (Herington) к городу Пратт (Pratt). Линия железной дороги прошла через города: Херингтон, Рамона, Тампа, Дюрэм (Durham), Waldeck, Кэнтон, Galva, Макферсон, Groveland, Инмэн, Medora, Хатчинсон, Уайтсайд, Партридж, Арлингтон, Лэнгдон, Turon, Престон, Natrona и Пратт. В 1888 году эта линия была продлена до города Ли́берал, и далее ушла за пределы штата до Тукумкэри (Нью-Мексико) и до Эль-Пасо (Техас). Эта линия была названа «ООО Золотой Штат» (Golden State Limited).

Соляной промысел 
В округе Рино предприниматель Бен Бланшар (Ben Blanchard) бурил скважины в поисках нефти. В сентябре 1887 г., около Южного Хатчинсона он обнаружил соляные залежи. Хотя сам Бланшар был разочарован, другие предприниматели вложили деньги в соляной бизнес.
Вплоть до 1923 года для добычи соли использовалась вода, которая заливалась в скважины, затем соляной раствор выкачивался обратно. В 1923 году Эмерсон Кэри (Emerson Carey) основал Соляную Компанию Кэри (Carey Salt Company), которая первая в округе стала добывать соль шахтным способом. И до сих пор применяются оба метода добычи соли. Много соляных компаний были привлечены в округ Рино, что положительно сказалось на экономике округа..

География 
Округ имеет общую площадь 3292,5 км², из которых 3248,9 км² (или 98,68 %) земли и 43,6 км² (или 1,32 %) воды. По территории округа протекают три реки: Арканзас, Малый Арканзас и Ниннеска (Ninnescah). На юго-востоке территории создано водохранишище Чейни, которое питается водами Ninnescah. Южнее водохранилища разбит Государственный Парк Чейни
На северо-западе расположены уникальные солёные болота, которые составляют основу Национального заповедника дикой природы Квивайра.
Северо-восточнее города Хатчинсон, на границе округа, в 1074 году был основан Государственный Парк Песчаных Холмов.

Население 
По данным Бюро переписи населения США на 2012 год население округа Рино составляло 64 438 человек, что являлось 2,2 % всего населения Канзаса. По сравнению с 2010 годом, население округа уменьшилось на 0,1 %. Расовый состав населения округа Рино в сравнении с данными по штату Канзас в 2012 году следующий:

Административное деление 
Округ Рино включает 14 городов и 31 тауншипов.

Города

Тауншипы 
Вся площадь округа Рино делится на 31 тауншип. Города Хатчинсон и Никерсон не входят ни в один тауншип и не включаются в перепись по тауншипам.

Так же в округе расположены 6 межобщинных территорий:
 Дарлоу (Darlow)
 Йодер (Yoder)
 Каслтон (Castleton)
 Медора (Medora)
 Плезантвью (Pleasantview, Whiteside)
 Сэинт Джо (St. Joe, Ost)

Примечания 

Округа Канзаса